Marco steht für:
 Marco (Vorname), zu Namensträgern siehe dort
 Marco (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Marco (Marco de Canaveses), Gemeinde in Portugal
 Marco de Canaveses, Landkreis in Portugal
 Marco (Oberitalien), Ortschaft im Trentino, eingemeindet zu Rovereto
 Marco (Einheit), ein Gewichtsmaß
 Marco (Anime), japanische WMT-Anime-Serie
 Mars Cube One, interplanetare Cubesats
 Marco (Schleswig), Bischof des dänischen Bistums Schleswig im 10. und 11. Jahrhundert
 Marco – Über Meere und Berge, deutsche Fernsehserie

Marco ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Marco-Buhrmester (* 1964), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Demetrio Ribes y Marco (1875–1921), spanischer Architekt
 Dolores Marco (* 1973), spanische Badmintonspielerin
 Enric Marco (1921–2022), spanischer Autor, der sich fälschlich als NS-Opfer darstellte
 Francisco Alfredo Marco (* 1986), spanischer Beachvolleyballspieler
 Georg Marco (1863–1923), österreichischer Schachspieler
 Guido de Marco (1931–2010), maltesischer Politiker
 Hilario Marco († 1868), paraguayischer Militär
 Jean Marco (1923–1953), französischer Chanson- und Bigband-Sänger
 Jindřich Marco (1921–2000), tschechischer Fotograf

 Nazzareno Di Marco (* 1985), italienischer Leichtathlet
 Nicola de Marco (* 1990), italienischer Rennfahrer
 Paul Marco (1925–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Pierre Marco (1896–1979), französischer Automobilrennfahrer 
 Pietro De Marco (* 1941), italienischer Philosoph und Soziologe
 Ricardo Pérez-Marco (* 1967), spanischer Mathematiker
 Salvador González Marco (Voro; * 1963), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Wolfram de Marco (* 1966), deutscher Gitarrist und Komponist

Siehe auch:
 Marko (Begriffsklärung)